Огненович:

 Огненович, Майя (род. 1984) — сербская волейболистка.
 Огненович, Перица (род. 1977) — югославский и сербский футболист.
 Огненович, Светлана (род. 1981) — сербская гандболистка.